Kamerbrede vloerbedekking, dat wil zeggen, vloerbedekking die breed genoeg is om in één stuk de vloer van een woonkamer te bedekken.
 Kamerbreed, een politiek actualiteitenprogramma op de Nederlandse radio
 Kamerbreed: een uitdrukking dat het (Nederlandse) parlement een (vrijwel) unamien politiek standpunt inneemt over een zaak. Zie ook draagvlak.